Шмальгаузен, Виктор Иванович (1934—2019)— советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1988), профессор МГУ.